Александер Паллестранг (,  4 квітня 1990, Брегенц) — австрійський хокеїст, захисник клубу Австрійської хокейної ліги «Ред Булл» (Зальцбург). Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2006 року виступами за юніорську команду «Гард». З сезону 2005–06 Александер захищає кольори клубу «Фельдкірх» у складі якого він пройшов шлях від молодіжного до основного складу.

Влітку 2008 Александер переходить до клубу «Блек Вінгз Лінц» у складі якого захисник відіграв два сезони та захищав кольори, як молодіжної команди так і грав за другу та основну команди.

З сезону 2010–11 Паллестранг захищає кольори клубу Австрійської хокейної ліги «Ред Булл» (Зальцбург).

На рівні збірних 
Виступав у складі юніорської збірної Австрії на юніорських чемпіонатах світу 2008 та у складі молодіжної збірної на молодіжних першостях 2009 та 2010 років.

У складі національної збірної Австрії брав участь у трьох чемпіонатах світу 2015, 2016 та 2019 років.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Ред Булл» (Зальцбург) — 2011, 2014, 2015.
 Володар Континентального кубку в складі «Ред Булл» (Зальцбург) — 2011.

Статистика

Клубна

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Брегенца
австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Фельдкірха»
Хокеїсти «Лінца»
Хокеїсти «Ред Булл» (Зальцбург)